Джо́нсвилл, Джо́нсвиль () — название нескольких населённых пунктов в США.

  — городок в Виргинии.
  — городок в Индиане.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
 Джонсвилл — городок в Луизиане.
 Джонсвилл — деревня в Мичигане.
  — городок в Северной Каролине.
  — городок в Южной Каролине.

См. также 
 Джонсборо